EVV kan meerdere betekenissen hebben:
FC Eindhoven, een betaaldvoetbalclub uit Eindhoven
EVV Eindhoven AV, een amateurvoetbalclub uit Eindhoven
EVV (Echt), een voetbalclub uit Echt (Limburg)
EVV (volleybal), een volleybalclub uit Elburg
Europees Verbond van Vakverenigingen